Solski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Solski (1895–1940), polnischer Berufssoldat, Opfer des Massakers von Katyn und Autor eines später veröffentlichten Tagebuchs
 Dmitri Martynowitsch Solski (1833–1910), russischer Staatsmann
 Ludwik Solski (1855–1954), polnischer Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor